Улица Ле́бедева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Улица Лебедева — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Лебедева — улица в Воронеже.
 Улица Лебедева — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Лебедева — улица в Казани.
 Улица Лебедева — улица в Москве.
 Улица Лебедева — улица в Новосибирске.
 Улица Лебедева — улица в Перми.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Лебедева — улица в Кронштадте.
 Улица Академика Лебедева — улица на Выборгской стороне.
 Улица Лебедева — улица в Северодвинске.
 Улица Лебедева — улица в Симферополе.
 Улица Лебедева — улица в Томске.
 Улица Лебедева — улица в Чебоксарах.

Украина 
 В Киеве:
 .
 Улица Николая Лебедева.
 Улица Павла Лебедева — улица в Харькове.

См. также 
 Улица Лебедевой — улица в Красноярске.